Il doppio del torneo di tennis Surbiton Trophy 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alex Kuznetsov e Miša Zverev che hanno battuto in finale James Auckland e Stephen Huss 2-6, 6-3, [10-6].

Teste di serie 

 Ashley Fisher /  Tripp Phillips (primo turno)
 Eric Butorac /  Jamie Murray (quarti di finale)

 James Auckland /  Stephen Huss (finale)
 Rohan Bopanna /  Chris Haggard (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Surbiton Trophy 2007